Asso (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Como, regio Lombardije
Asso (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk